Kreiskolbenmotor steht für:

 ein allgemeines Funktionsprinzip, siehe Rotationskolbenmotor
 einen speziellen Rotationskolbenmotor, siehe Wankelmotor